Boller bezeichnet:

 Boller (Backware), eine in Norwegen verbreitete Backware
 Boller (Horsens), eine Ortschaft mit Schloss bei Horsens in Dänemark
 Schloss Boller auf Jütland

Boller ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Boller (1922–2010), deutscher Fußballspieler
 Alfred P. Boller (1840–1912), US-amerikanischer Bauingenieur
 Aloys Boller (1825–1882), deutscher Bildhauer
 Anton Boller (1811–1869), österreichischer Sprachforscher
 Danton Boller (* 1972), US-amerikanischer Jazzbassist
 David Boller (* 1968), Schweizer Comickünstler
 Denise Boller (* 1982), österreichische Kunstradfahrerin
 Hanggi Boller (1921–2007), Schweizer Eishockeyspieler
 Jan Boller (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Jürg Boller (* 1940), Schweizer Radrennfahrer
 Kyle Boller (* 1981), US-amerikanischer Footballspieler
 Ludwig Boller (1862–1896), deutscher Landschaftsmaler
 Max Boller (1897–1974), Schweizer Mediziner und Maler
 Reinhold Boller (1901–1968), österreichischer Mediziner und Hochschullehrer
 Sascha Boller (* 1984), deutscher Fußballspieler

 Walter Boller (* 1951), deutscher Hochspringer

 Willi Boller (1922–2006), deutscher Marineoffizier